Барсуковский сельсовет

 Барсуковский сельсовет — Кормянский район, Гомельская область, Белоруссия
 Барсуковский сельсовет — Кочубеевский район, Ставропольский край, Россия